Александр Фёдорович Гудков — советский партийный деятель. Первый секретарь Курского обкома КПСС (1970—1988). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970—1989) от Курской области. Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1976), член ЦК КПСС (1976—1989).

Биография 
Родился в с. Любимовка Кореневского района (ныне — Курской области); окончил Рыльский сельскохозяйственный техникум. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института работал в Курской области главным агрономом, директором МТС. В январе 1968 года был избран секретарём обкома КПСС, а в апреле 1970 года назначен первым секретарем обкома КПСС. Освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья решением ЦК КПСС. С 1988 года — директор областной школы по подготовке партийно-хозяйственных кадров.

Награды 
 2 ордена Ленина (в том числе 9.01.1980)
 орден Октябрьской Революции
 орден «Знак Почёта»
 медали

Память 
На доме № 108 по ул. Ленина, где он жил, в 1992 году установлена мемориальная доска, в апреле 2006 года мемориальная доска установлена также на его родине, на здании средней школы в с. Любимовка.

Решением Курского городского собрания от 16 декабря 2014 года, новой улице, образованной от улицы Дубровинского до улицы Фестивальная в Железнодорожном и Центральном округах города Курска, присвоено наименование «улица Гудкова».

Примечания

Ссылки 
 Биография

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Первые секретари Курского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Секретари Курского обкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС